Fone - unidade em fonética e fonologia
Ou ainda:
Fone de ouvido
Microfone
Telefone

Veja também
Phone

Desambiguação